Виталий Петрович Костарев (1 мая 1929, Тёплая Гора, Горнозаводский район, Уральская область (ныне в Пермской области) — 30 января 2010) — советский хоккеист, защитник. мастер спорта, заслуженный тренер РСФСР.

Биография 
Выступал в хоккее за Динамо (Пермь) (1948—1950), Динамо (Москва) (1950—1957), Молот (Пермь) (1957—1960).

В 1957—1965 и 1971—1974 — старший тренер «Молота» (Пермь), в 1965—1971 — старший тренер «Торпедо» (Горький).

Также играл в футбол за пермское и московское «Динамо». В 1952 году сыграл два матча в высшей лиге в составе московского клуба.

Скончался 30 января 2010 года. Похоронен на Ново-Автозаводском (Стригинском) кладбище Нижнего Новгорода.

Достижения 
 Второй призёр ЧМ 1957 (3 матча, 1 гол).
 Чемпион СССР 1954, второй призёр чемпионата СССР 1951, третий призёр 1952, 1953, 1955—1957.
 Обладатель Кубка СССР 1953, финалист розыгрышей Кубка СССР 1955, 1956.

Примечания

Ссылки 
 Жил интересами дела
 

Хоккеисты СССР
Заслуженные тренеры России
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Хоккейные защитники
Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Москва
Похороненные в Нижнем Новгороде